

Achternaam 
 Carl Reiner, Amerikaans acteur, producent en regisseur (vader van Rob)
 Fritz Reiner, Hongaars-Amerikaans dirigent
 Gustav Reiner, Duits motorcoureur
 Karel Reiner, Tsjechisch componist en pianist
 Rob Reiner, Amerikaans acteur, producent en regisseur

Voornaam 
 Reiner van Broeckhuysen, Gelders krijgsheer
 Reiner Knizia, Duits spelontwerper
 Reiner Kunze, Duits schrijver
 Reiner Odendahl, Duits schaker
 Reiner Protsch, Duits antropoloog
 Reiner Winterschladen, Duits jazztrompettist